Brockmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Brockmeyer (* 1974), deutsche Historikerin
 Claus Brockmeyer (* 1953), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Dieter Brockmeyer (* 1961), deutscher Innovations- und TV-Industrie-Expert
 Henry Clay Brockmeyer (1826–1906), deutsch-amerikanischer Philosoph und Vizegouverneur des US-Bundesstaates Missouri
 Norbert H. Brockmeyer (* 1952), deutscher Mediziner
 Oscar Brockmeyer (1883–1954), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brockmeier, Brokmeier